

Коморувко — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Коморувко — село в гміні Раконевіце Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Коморувко — село в гміні Старе Чарново Грифінського повіту Західнопоморського воєводства